Prophet, het Engelse woord voor profeet
 The Prophet, een pseudoniem van Dov Elkabas
 The Prophet (single), een single van C.J. Bolland
 The Prophet (film), een Amerikaanse animatiefilm uit 2014

Zie ook 
 Prophet